Achillas (generaal), Egyptisch legerleider (+47 v.Chr.)
 Achillas van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (312-313)